Новомоско́вск () — город и община в Днепропетровской области Украины, центр Новомосковского района.

Город расположен преимущественно по правому берегу реки Самары, левого притока реки Днепр, в 27 км от города Днепра. Численность населения чуть более 70 тыс. чел. Ранее уездный город Екатеринославской губернии Ново-Московск (Самара).

История 

Первые поселения на территории современного Новомосковска появились в III веке до нашей эры. При раскопках курганов ямной культуры эпохи бронзы археологи выявили погребение, в котором нашли оружие, кремнёвые орудия труда, глиняные лепные горшки. В 1932 году, во время строительства Новомосковского жестекатального завода, раскопано и исследовано несколько курганов катакомбной и срубной культур (ІІ—III тысячелетие до н. э.). Новомосковск либо ранее Новоселица, Самарь был центром Самарской паланки запорожского Коша. Паланка административно-военно-территориальная единица Войска Запорожского Низового. Административно-командный центр Самарской паланки находился на территории нынешнего района Новомосковска — ПЕРЕВАЛ (люди шли мостом через вал, через крепостную стену). Со слов современников Самарская паланка Коша была самой густонаселённой, самой богатой, как на зверя, рыбу хлеба и просто на богатых казаков, Именовалась Новой Палестиной, Жытницей Запрожцев, святым местом и т. п. Поэтому в XVI—XVII веках в районе современного Новомосковска запорожские казаки организовали множество хуторов-зимовников — сёла Орловщина, Животиловка, Решитилов Кут, Вороновка, Кущевка, Глоды и т. д. которые в настоящее время пребывают в черте города Новомосковска. С 1602 года вблизи уже существовал богатейший Самарский Пустынно-Николаевский монастырь, бывший «войсковой» обителью запорожцев и находившийся под управлением сечевого Коша и кошевого атамана, с 25 ноября 1791 года имевший статус «дома Екатеринославских Архиереев».

Годом основания города сейчас считается 1576 год, а ранее XVII столетие.

Ранее основание города связывали со строительством крепости гетманом И. Мазепой. Её строительством руководил сам гетман вместе с представителями московского правительства Леонтием Неплюевым и Григорием Косаговым.

Посреди городка была построена деревянная церковь во имя Живоносного Источника Пресвятой Богородицы, отчего этот город был назван Новобогородским. Против строительства Новобогородска возражали запорожцы, которые рассматривали строительство городка как посягательство на вольности запорожские. Для успокоения запорожцев гетман Мазепа передал на Сечь 1000 золотых монет.

В 1794 году Екатериной ІІ был переименован в Новомосковск. В городе имелись: мужское уездное училище, приходское училище, женская школа, на его территории дислоцировался также и Таганрогский 136-й пехотный полк.

В 1910 году планировалось построить трамвайную линию, которая соединяла бы Екатеринослав с Новомосковском. Проект так и не удалось реализовать бельгийцами из-за Первой мировой войны и революционных воин.

27 апреля 2022 года на въезде в Новомосковский район на обочине у дороги была демонтирована стела с названием «Новомосковский район».

Храмы Новомосковска 

Троицкий собор, возведённый в 1778 году Якимом Погребняком с Харьковщины, признан мировой жемчужиной деревянной монументальной архитектуры (был построен без единого гвоздя). Троицкий собор — главный «герой» романа «Собор» украинского писателя Олеся Гончара.

В городе есть здание синагоги, где раньше совершала молебны местная община.

Транспорт 
Через Новомосковск проходит автомобильная дорога , которая является частью европейского маршрута , а также проходит автомобильная дорога , являющаяся частью европейского маршрута .

Проходит трасса Москва-Симферополь (на территории России она обозначается, как автомобильная дорога , а на территории Украины магистраль продолжается как автомобильная дорога  до Харькова и автомобильная дорога : Харьков — Запорожье — Симферополь — Ялта).

Достопримечательности 

 Троицкий собор.
 Бывшая синагога.
 Оригинальный деревянный мост через реку (Горбатый мост) Самару.
 Самарский Пустынно-Николаевский монастырь.
 Самолёт МиГ-21 находится на постаменте в центре города на главной площади, на пересечении улиц Гетьманской и Сучкова. Установлен в 1985 году в честь лётчиков 295-й авиационно-истребительной дивизии, принимавших участие в освобождении Новомосковска от немецко-фашистских войск в годы Второй Мировой Войны.
 Самарский лес.

Известные люди, связанные с городом 
 Белый, Максим Иванович (1989—2013) — украинский футболист.
 Глущенко, Николай Петрович (1901—1977) — украинский художник, уроженец Новомосковска.
 Горчаков Григорий Сергеевич — кадровый офицер, участник четырёх войн, уроженец Новомосковска.
 Гринцер Сергей Григорьевич — новомосковский земский ветеринарный врач (1885—1892), Торгпред СССР в Италии (1923—1924).
 Дурново Иван Николаевич — почётный мировой судья Новомосковска в 1875 году, министр внутренних дел в 1889—1895 годах, глава Правительства России (1895—1903)
 Ильенко, Вадим Герасимович (1932—2015) — советский и украинский кинооператор («За двумя зайцами»), народный артист Украины (2000).
 Курилин Михаил Васильевич — действительный статский советник, председатель земской управы Новомосковска, уездный предводитель дворянства.
Лапшин Ярополк Леонидович (1920—2011) — советский и российский кинорежиссёр.
 Назаров, Владимир Васильевич — российский певец, композитор, актёр, режиссёр, руководитель собственного театра, педагог.
 Нахапетов, Родион Рафаилович (род.1944) — советский, американский, российский актёр, кинорежиссёр и сценарист. Народный артист РСФСР (1985). Воспитывался с 1951 по 1954 г. в детском доме в Новомосковске.
 Попова, Наталья Сергеевна — советский математик, автор ряда учебников и учебных пособий (родилась в Новомосковске).
 Родзянко Михаил Владимирович — крупный землевладелец, Предводитель дворянства Новомосковского уезда, председатель IV-й Государственной думы России, вплоть до её роспуска в 1917 году.
 Родзянко Владимир Михайлович — генерал-лейтенант, почётный мировой судья по Новомосковскому уезду.
 Сергеечева, Маргарита Владимировна (род. 1963) — советская и российская актриса.
 Скрипник, Виктор Анатольевич — украинский футболист. Игрок сборной Украины. С 25 октября 2014 года — главный тренер клуба «Вердер» (Бремен).
 Филатов, Фёдор Григорьевич (1852—?) — новомосковский городской голова в 1912—1914 годах.

См. также 
 Кулебовка — район города

Примечания

Литература

Ссылки 

 Городской портал Новомосковска 
 Официальная информация Днепропетровского облсовета
 Новомосковское управление культуры и туризма
 Узкоколейная железная дорога Новомосковского шпалопропиточного завода на «Сайте о железной дороге»

Города Днепропетровской области
Новомосковск (Украина)